Robert François Joseph Quesnay de Saint-Germain est un homme politique français né le  à Valenciennes (Nord) et décédé le  à Bassanges (Maine-et-Loire).

Petit-fils de l'économiste François Quesnay, il étudie à Nevers, puis voyage à l'étranger. Secrétaire de Turgot en 1776, puis conseiller à la Cour des Aides, il devient juge au tribunal de district de Saumur en 1790 et député de Maine-et-Loire de 1791 à 1792. Il siège avec les constitutionnels et défend la Monarchie. Il devient président du tribunal civil de Saumur en 1800.

Sources 
 

Naissance en janvier 1751
Naissance à Valenciennes
Décès en avril 1805
Décès en Maine-et-Loire
Député de Maine-et-Loire
Membre de l'Assemblée législative de 1791-1792
Décès à 54 ans